Enrico La Loggia, politico italiano (1872-1960)
Enrico La Loggia, politico italiano (1947-vivente)